Кубок Узбекистана по футболу 1994 года — футбольный турнир, в котором участвовали 32 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/16 финала. Финальный матч состоялся 6 сентября 1994 года на стадионе МХСК в Ташкенте между ферганским «Нефтчи» и ФК «Янгиер». Обладателем Кубка впервые стал «Нефтчи».

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1994 году
1994